Carna bezeichnet:

 Carna (County Galway), eine Ortschaft in Irland
 Cârna, eine Ortschaft in Rumänien
 Càrna, eine Insel in Schottland
 Carna (Gottheit), eine römische Gottheit